Деминская — название населённых пунктов:

Россия 
 Деминская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Деминская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Деминская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Деминская — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Деминская — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Деминская  — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Деминская  — упразднённая в 1987 году деревня в Омутнинском районе Кировской области.  
 Деминская — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Деминская — деревня в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.